Мокки (значения) - топоним и фамилия:

 Мокки — река в России, протекает в Мурманской области.

 Мокки, Вальтер (1870—1955) — итальянский импресарио и общественный деятель. 

 Мокки — персонаж веб-сериала «Mokey's Show» (Шоу Мокки), созданного блогером Sr Pelo.

См. также 
 Мокк
 Мокка
 Мокко